Zsófia Kovács (triatleta) (nascida em 1988), triatleta húngara
Zsófia Kovács (ginasta) (nascida em 2000), ginasta húngara

Desambiguações de antropônimos